Тафф:
 Тафф — река в Великобритании.
 Тафф, Александр Павлович (1914—1989) — советский архитектор.